Piková dáma může být:

Piková dáma (jeskyně) – jeskyně v severní části CHKO Moravský kras na pravé straně Hradského (Holštejnského) žlebu v blízkosti obce Holštejn
Piková dáma (novela) – kniha od Alexandra Sergejeviče Puškina z roku 1834
Piková dáma (opera) – opera od Petra Iljiče Čajkovského z roku 1890
Piková dáma (film) – různé filmové adaptace
Piková dáma (obraz) – obraz malířky Toyen
karetní postava – piková královna